Die Norgesserien 1939/40 war die dritte Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die Mannschaften wurden in acht Distrikte eingeteilt (I-VIII). Es gab insgesamt elf Gruppen, da drei Distrikte in zwei Gruppen aufgeteilt wurden (II A, II B, IV A, IV B, V A, V B). Gegenüber dem Vorjahr gab es kleinere Umgruppierungen von Mannschaften. In einer normalen Spielrunde mit Hin- und Rückspielen sollten die Sieger der Gruppen ermittelt werden. Die Besetzung Norwegens im Zweiten Weltkrieg durch das Deutsche Reich führte zum Abbruch der Saison am 9. April 1940. Es wurde keine Meisterschaftsendrunde mehr gespielt. Somit gab es in diesem Jahr keinen norwegischen Meister. Bis zur Saison 1947/48 wurde der Spielbetrieb in Norwegen eingestellt.

Distrikt I

Distrikt II

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt III

Distrikt IV

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt V

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 1939/40